Исла́м в Бе́льгии (, , ) — является второй по распространенности религией на территории страны. Численность приверженцев ислама резко увеличилась начиная с 1960-х годов. Между бельгийскими властями и мусульманской общиной возникают многочисленные трения.

Распространение 
Точная статистика по количеству мусульман в Бельгии не ведётся. По одной из оценок, в 2006 году мусульман в стране было 370 тыс. и они составляли 3,6 % от общего числа населения. Согласно расчетам социолога Яна Хертогена, в 2011 году в Бельгии было 685 684 мусульман. Глава представительного органа мусульман при бельгийском правительстве (L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB)) том же году оценивала их численность в 600 — 700 тысяч человек. В 2014 году, по оценкам различных источников, мусульмане составляли от 4,0% до 6,5% населения страны. Несмотря на некоторые разногласия в оценке численности приверженцев, ислам является второй по значению религией в Бельгии. Распределение мусульман в Бельгии неравномерно, в 2015 году почти 40% проживало в столичном регионе, что составляет около четверти населения.

История 
Большинство мусульман прибыли в Бельгию как гастарбайтеры в начале 60-х годов XX века. В 1978 году была открыта Брюссельская соборная мечеть

Конфликты с местным населением 
Отношения с коренным населением Бельгии у мусульман, которые в большинстве своем являются выходцами или потомками выходцев из Турции или стран Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис), весьма напряженные

Противостояние с властями 
В 2011 году власти Бельгии запретили ношение хиджаба женщинам-мусульманкам в общественных местах, за нарушение запрета предусмотрено наказание в виде тюремного наказания до 7 суток и штрафа в 137 евро.

В 2015 году, после терактов в Париже, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявили о намерении закрыть ряд мечетей в целях борьбы с радикализацией молодежи. Организаторов парижских терактов были уроженцы Брюсселя Салах Абдесалам и Абдельхамид Абаауд.

В феврале 2016 года обозначились новые трения между властями и мусульманской общиной: власти ввели ограничения на ритуальный забой скота, что вызвало протест мусульманской общественности

В феврале 2016 года власти Бельгии решили выделить 3.3 млн евро для поддержки имамов бельгийских мечетей, которые будут проповедовать толерантность среди своих последователей

Радикализация бельгийских мусульман 
Исследователи отмечали высокую степень сочувствия мусульманского сообщества Бельгии к группировке ИГИЛ, претендующей на создание халифата в Сирии в 2014 году Самой известной салафитской группировкой Бельгии была организация Sharia4Belgium (запрещена в 2012 году), активисты которой прошли боевую подготовку в Сирии, Афганистане и Йемене Другой заметной группировкой является Европейская арабская лига

См. также 
 Ислам в Европе
 Религия в Бельгии
 Турки в Бельгии

Примечания

Ссылки 
 Бельгийский халифат